Хольмстрём () — шведская фамилия.

Известные носители:
 Хольмстрём, Аксель (1881—1947) — шведский младосоциалист, анархист, журналист, издатель.
 Хольмстрём, Бенгт (род. 1949) — финский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике.
 Хольмстрём, Карита (род. 1954) — финляндская певица, пианистка и композитор шведского происхождения.
 Хольмстрём, Томас (род. 1973) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий.
 Хольмстрём, Тора Вега (1880—1967) — шведская художница.

Двойная фамилия
 Альмлёф-Хольмстрём, Инга (1925—2000) — шведская художница.

См. также